Хочь Ілля Хаймович (*4 жовтня 1951 р, м. Чернівці) – інженер, педагог, громадсько-політичний культурний діяч. Кандидат політичних наук. Почесний громадянин м. Чернівці. Почесний консул Латвійської Республіки в Чернівецькій області.

Громадська діяльність 
Очолює Чернівецький обласний благодійний фонд «Хасед-Шушана». Співавтор історично-країзнавчого видання «З майдану «Ринок» - на вулицю «Панську» : мандрівка-дефіляда Центральною площею та вулицею Ольги Кобилянської в Чернівцях. Чернівці 6 ВІЦ «Місто», 2021.

Відзнаки, нагороди 
Медаль «На славу Чернівців»
Почесний громадянин міста Чернівці.
Відзнака "Почесний ветеран України"
Статус "Народний Герой України"

Народились 4 жовтня
Народились 1951
Уродженці Чернівців
Випускники Української академії друкарства
Депутати Чернівецької міської ради
Кандидати політичних наук
Нагороджені медаллю «На славу Чернівців»
Громадські діячі
Єврейські громадські діячі
Українські благодійники
Українські меценати
Персоналії:Чернівці
Персоналії:Буковина
Персоналії:Чернівецька область